Ланарк — город в Шотландии, графство Ланаркшир.
 Ланарк (Онтарио) — деревня в провинции Онтарио, Канада.

См. также 
 Нью-Ланарк